Спасонали́вковский переулок — название улиц на территории района Якиманка в Москве.

 1-й Спасоналивковский переулок
 2-й Спасоналивковский переулок

См. также 
 Спасоналивковский тупик